Tərtər bezeichnet
 Tərtər (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Tərtər (Rayon), einen Bezirk in Aserbaidschan
 Tartar (Fluss), einen Fluss in Aserbaidschan (armenisch Թարթառ, Tartar; aserbaidschanisch Tərtərçay)

Siehe auch:
 Tartar